

Doenças 
Parkinsonismo
Doença de Parkinson
Parkinson-plus
Síndrome de Wolff-Parkinson-White

Pessoas
 Sydney Parkinson — botânico escocês 
James Parkinson — cientista inglês que deu o nome à Doença de Parkinson

Outros usos
10041 Parkinson — asteroide